Рутул:

 Рутул — высокогорное село в Дагестане, административный центр Рутульского района.
 Рутул — река в России, протекает на территории Рутульского района в Дагестане.